D.R.U.G.S.:
 «D.R.U.G.S.» (Destroy Rebuild Until God Shows) — американская пост-хардкор группа, основанная в 2010 году.
 «D.R.U.G.S.» — студийный альбом американской группы Destroy Rebuild Until God Shows, выпущенный 22 февраля 2011 года.